56-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Миколаєві з 4 по 21 червня 1987 року.

Загальна інформація про турнір 
Категорія турніру — VI (середній рейтинг учасників — 2380 очка).

Фінальний турнір чемпіонату України 1987 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

Набравши по 9½ очок, 1 — 2 місця розділили між собою Віктор Москаленко та Вадим Карпман, та завдяки кращому додатковому показнику чемпіоном України став Віктор Москаленко. Віктор Карпман посів друге місце.

Третє — п'яте місця розділили Ігор Вайнерман, Олександр Шнейдер та дворазовий чемпіон України Валерій Невєров (по 8½ очок).

Зі 120 зіграних на турнірі партій  — 50 закінчилися перемогою однієї зі сторін (41,7%), внічию завершилися 70 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
  Партії чемпіонату

1987 у шахах
1987 в українському спорті
Червень 1987
1987 у Миколаєві
Спортивні змагання у Миколаєві
Чемпіонати УРСР із шахів